Памятник Лёне Голикову — памятник пионеру-герою Лёне Голикову в городе Великий Новгород. Памятник истории регионального значения.

Расположение 
Памятник расположен на Предтеченской улице Великого Новгорода, в сквере Лёни Голикова у здания Правительства Новгородской области (Дом Советов).

История 

Памятник Лёне Голикову выполнен народным художником СССР скульптором Н. В. Томским из светлого гранита. Автор монумента для его создания использовал сохранившуюся подлинную фотографию героя, которую можно увидеть в книге А. Вахова «Девять бесстрашных» (1944) и в статье Г. Светлова «Таким был Лёня» (журнал «Костёр», 1989, № 2). На ней Лёня Голиков предстаёт на фоне леса в плоской шапке, сбитой назад, в полушубке, с медалью, в гимнастёрке, но без офицерской портупеи.

Торжественная церемония открытия памятника партизану-герою в Новгороде состоялась 19 января 1964 года. В ней приняли участие командир и партизаны  4-й Ленинградской партизанской бригады, в котором воевал Голиков, генерал И. Т. Коровников, скульптор Н. В. Томский.

На основании решения исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся № 50 от 22 января 1968 года «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» памятник Герою Советского Союза Лёне Голикову в городе Новгороде получил охранный статус.

Описание 
Памятник Лёне Голикову представляет собой фигуру юного героя в шапке-ушанке с автоматом в руках. Ниже — надпись «Герой Советского Союза партизан ЛЕНЯ ГОЛИКОВ».

Примечания

Источники 
 

Памятники детям
Памятники Великого Новгорода
Скульптуры 1964 года
Здания и сооружения, построенные в 1964 году в России
1960-е годы в Новгородской области